VH1 Storytellers (programma), muziekprogramma
VH1 Storytellers (David Bowie), album